Zypriotische Badminton-Mannschaftsmeisterschaften werden seit 1990 ausgetragen. Zuerst wurde in gemischten Teams angetreten, später in separaten Damen- und Herrenteams. Seit 2008 wird wieder in gemischten Mannschaften gespielt.

Die Mannschaftsmeister

Weblinks 
 Statistik
 Cyprus Badminton

Mannschaft
Erstveranstaltung 1990
Liste (Badminton)